Рудненский район — административно-территориальная единица в составе Ленинградской области РСФСР с центром в селе Рудно (с 1930 года — Выскатка), существовавшая в 1927—1933 годах.

Рудненский район в составе Лужского округа Ленинградской области был образован в августе 1927 года из 22 сельсоветов Выскатской волости, 1 с/с Заянской волости и 2 с/с Гдовской волости Гдовского уезда Ленинградской губернии.

30 августа 1930 года центр района был перенесён в село Выскатка.

10 августа 1933 года Рудненский район был упразднён, а его территория разделена между Осьминским и Гдовским районами.

Административное деление 
При образовании в состав района вошло 25 сельсоветов: 
 Боровенский, 
 Выскатский, 
 Гверездненский, 
 Ельминский, 
 Журавлевский, 
 Зажупанский, 
 Заручьевский, 
 Заяцковский, 
 Казниковский, 
 Китковский, 
 Клинский, 
 Лосевогорский, 
 Новолокский, 
 Пантелейковский, 
 Патреевский, 
 Пелешский, 
 Подсосенский, 
 Польский, 
 Попаницкий, 
 Рожкинский, 
 Рудненский, 
 Русецкий, 
 Старинский, 
 Черновский, 
 Шовковский.

В ноябре 1928 года были упразднены Боровенский, Гверездненский, Ельминский, Журавлевский, Заяцковский, Зажупанский, Казниковский, Китковский, Клинский, Лосевогорский, Новолокский, Пантелейковский, Патреевский, Подсосенский, Попаницкий, Рожкинский, Русецкий, Старинский, Шавковский с/с; образованы Вейнский, Горобский, Лужицкий, Новосельский, Попковогорский, Савиновщинский, Столбовский с/с. В декабре того же года Черновский с/с был передан в Кингисеппский район Ленинградского округа, а из Осьминского района в Рудненский был передан Кологривский с/с.

Примечания

Ссылки 
 Справочник истории административно-территориального деления Ленинградской области

Упразднённые районы Ленинградской области